215-я стрелковая дивизия (215 сд) — воинское формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА в Великой Отечественной и Советско-японской войнах.

Дивизия участвовала в боевых действиях с 19 мая 1942 года по 3 сентября 1945 года

Сокращённое наименование — 215 сд в/ч 14017

История 
19 мая 1942 года  на базе 48-й отдельной стрелковой бригады в районе Понизовье (30 км от г. Троица Калининской обл.) была сформирована 215-я стрелковая дивизия, а полковник А. Ф. Куприянов утвержден ее командиром. Находясь в составе 22-й армии, одновременно с формированием, она производила работы по созданию промежуточного оборонительного рубежа по линии Ефремова Гора, Понизовье и укреплению предполья основного оборонительного рубежа в районах Бухарина, Верх-Горицы, Плющево, а также занимала оборону в районе Нелидово. В середине августа дивизия перешла в состав 30-й армии Калининского фронта и вела бои по овладению опорными пунктами на левом берегу реки Волга (северо-западнее Ржева). 9 сентября 1942 года ее части форсировали реку Волга и вели бои на подступах к Ржеву, превращенному врагом в неприступную крепость. Всего за период боев с августа по октябрь в тяжелых боях ими было уничтожено до двух полков пехоты и до 15 вражеских танков. 2 марта 1943 года дивизия в составе 30-й армии Западного фронта перешла в наступление и участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции. 3 марта ее части овладели городом Ржев. Продолжая наступление, они к 19 марта вышли на подступы к селу Ново-Лыткино — важному центру шоссейных дорог. 

С 15 сентября 1943 года дивизия  в составе 36-го стрелкового корпуса Западного фронта участвовала в Смоленско-Рославльской наступательной операции, освобождении города Смоленск и форсировании реки Сож. За успешное выполнение боевых задач в этой операции дивизия была удостоена наименования «Смоленская» (25.9.1943).

С 16 апреля 1944 года дивизия вошла в 39-ю армию Западного (с 23 апреля — 3-го Белорусского) фронта и в начале мая заняла оборону под Витебском.
В июне 1944 года  участвовала в Витебско-Оршанской наступательной операции, освободила город Богушевск. С 5 июля она перешла в состав 5-й армии. Части дивизии участвовали в Белорусской, Витебско-Оршанской и Вильнюсской наступательных операциях.  13 июля 1944 года участвовала в освобождении города Вильнюс, 30 июля форсировала реку Неман и 1 августа участвовала в освобождении города Каунас.  За образцовое выполнение заданий командования в боях за овладение городом Вильнюс дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 

С августа по сентябрь 1944 года  в ходе упорных боев полками дивизии освобожден ряд населенных пунктов Литвы (дер. Урбанты, Мицки, Курбанты, Ижерги, Содве, Шаки, Иждоги и др.) С 3 сентября по 16 октября 1944 года дивизия находилась во втором эшелоне 72-го стрелкового корпуса, затем участвовала в Гумбиненской наступательной операции. С 28 октября 1944 года	по 13 января 1945 года  ее части находились в обороне в районе города Пилькаллен, затем участвовали в Восточно-Прусской, Инстербургско-Кёнигсбергской наступательных операциях. За отличия в боях в Восточной Пруссии дивизия была награждена орденом Суворова 2-й ст. (19.2.1945). В конце марта — начале апреля 1945 года она совершила марш от ст. Валитник в район 15 км северо-западнее Кёнигсберга, затем участвовала в Земландской наступательной операции. 20 апреля дивизия была выведена из боя и переброшена на Д. Восток в состав Приморской группы войск.

В ходе Советско-японской войны 1945	года части дивизии в составе 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта принимали участие в Маньчжурской, Харбино-Гиринской наступательных операциях. Они прорвали Волынский УР и, преследуя отходящие японские войска и уничтожая группы смертников, участвовали в овладении уездным городом Гиринской провинции — Дуньхуа. С 24 августа дивизия несла охрану ж.-д. объектов на участке Дуньхуа, Цзяохэ, г. Гирин, заводов и других предприятий Гиринской провинции. 

После войны дивизия продолжила  несение службы в  составе 5-й армии  Приморского военного округа.

30 апреля 1955 года в связи с образованием Дальневосточного военного округа  переименована  в 33-ю стрелковую Смоленскую Краснознамённую орденов Суворова и Кутузова дивизию.  Дислоцировалась в поселке Красный Кут Приморского края.  25 июля 1956 года дивизия была расформирована.

Полное название 
215-я стрелковая Смоленская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия

Состав и награды 
 618-й стрелковый Ковенский Краснознамённый ордена Кутузова полк
  (19 ноября 1944 года- за прорыв обороны немцев при вхождении в Восточную Пруссию)
  (26 апреля 1945 года- за разгром окружённой восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга)
 707-й стрелковый Неманский ордена Суворова полк
  (26 апреля 1945 года- за разгром окружённой восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга)
 711-й стрелковый Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк
  (26 апреля 1945 года- за разгром окружённой восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга)
  (19 ноября 1944 года- за прорыв обороны немцев при вхождении в Восточную Пруссию)
  (19 сентября 1945 года-за бои против японских войск на Дальнем Востоке)
 781-й артиллерийский Краснознамённый ордена Кутузова полк
  (19 ноября 1944 года- за прорыв обороны немцев при вхождении в Восточную Пруссию)
  (19 сентября 1945 года-за бои против японских войск на Дальнем Востоке)
 386-й отдельный саперный батальон
 585-й отдельный батальон связи (421 отдельная рота связи)
 421-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 284-я отдельная разведывательная рота
 500-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион (с 09.08.1945)
 824-й минометный дивизион (до 05.11.1943)
 475-я зенитная артиллерийская батарея (до 05.05.1943)
 215-й учебный батальон
 359-й отдельный медико-санитарный батальон
 187-я отдельная рота химической защиты
 541-я автотранспортная рота
 334-я полевая хлебопекарня
 854-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1606-я (1843) полевая почтовая станция
 1651-я (1162) полевая касса Государственного банка.

Подчинение

Командование

Командиры 
 Куприянов, Андрей Филимонович (18.05.1942 - 20.03.1943), генерал-майор, погиб 20.03.1943 года (похоронен в г. Ржев);
 Иовлев, Сергей Иванович (25.03.1943 - 17.02.1944), генерал-майор;
 Хорошев, Пётр Иванович (18.02.1944 - 25.02.1944), подполковник;
 Иовлев, Сергей Иванович (29.02.1944 - 01.04.1944), генерал-майор;
 Казарян, Андраник Абрамович (02.04.1944 - ??.10.1947), генерал-майор.

Заместители командира  
 Гордиенко, Арсений Игнатьевич (??.07.1944 - ??.09.1945), полковник.

Начальники штаба 
  Хорошев, Пётр Иванович (??.11.1943 - ??.02.1945), подполковник,  с 14.08.1944 полковник.

Награды и наименования 

Личному составу 215-й стрелковой Смоленской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии было объявлено 10 благодарностей в приказах Верховного Главнокомандующего:
 За форсирование реки Днепр и за овладение штурмом крупным областным центром городом Смоленск — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на Западном направлении. 25 сентября 1943 года № 25.
 За форсирование реки Березина, и овладение штурмом городом и крупным узлом коммуникаций Борисов — важным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим подступы к Минску. 1 июля 1944 года. № 126.
 За освобождение столицы Литовской Советской Республики города Вильнюс от фашистских захватчиков. 13 июля 1944 года № 136.
 За овладение штурмом городом и крепостью Каунас (Ковно) — оперативно важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим подступы к границам Восточной Пруссии. 1 августа 1944 года № 161.
 За прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны немцев, прикрывавшей границы Восточной Пруссии, вторжение в пределы Восточной Пруссии и овладение мощными опорными пунктами обороны противника — Ширвиндт, Наумиестис (Владиславов), Виллюнен, Вирбалис (Вержболово), Кибартай (Кибарты), Эйдткунен, Шталлупёнен, Миллюнен, Вальтеркемен, Пиллюпёнен, Виштынец, Мелькемен, Роминтен, Гросс Роминтен, Вижайны, Шитткемен, Пшеросьль, Гольдап, Филипув, Сувалки. 23 октября 1944 года. № 203.
 За овладение штурмом укрепленными городами Пилькаллен, Рагнит и сильными опорными пунктами обороны немцев Шилленен, Лазденен, Куссен, Науйенингкен, Ленгветен, Краупишкен, Бракупенен. 19 января 1945 года № 231.
 За овладение штурмом в Восточной Пруссии городом Инстербург — важным узлом коммуникаций и мощным укрепленным районом обороны немцев на путях к Кенигсбергу. 22 января 1945 года № 240.
 За овладение штурмом городами Хайльсберг и Фридланд — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в центральных районах Восточной Пруссии. 31 января 1945 года. № 267.
 За завершение ликвидации окружённой восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга. 29 марта 1945 года. № 317.
 За форсирование реки Уссури, прорыв Хутоуский, Мишаньский, Пограничненский и Дуннинский укрепленных районов японцев, преодоление труднодоступной горно-таежной местности, продвижение вперед на 500 километров и овладение городами Мишань, Гирин, Яньцзи, Харбин. 23 августа 1945 года. № 372.

Отличившиеся воины дивизии

Память

Примечания

Литература

Ссылки 
 сайт клуба "Память"
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Калининский фронт
Западный фронт (Великая Отечественная война)
3-й Белорусский фронт
1-й Дальневосточный фронт
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году